KHAN! The ME Generation — десятий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий 20 квітня 2010 р. лейблом Fillmore Coleman Records. Оформлення: Теренс Болл. Векторні ілюстрації: Престо Річ. Мастеринг, зведення: Джастін Вейс.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми